Джайпурхат — топоним.

 Джайпурхат — город на северо-западе Бангладеш, административный центр одноимённого округа и подокруга Джайпурхат-Садар.
 Джайпурхат — округ на востоке Бангладеш, в области Раджшахи.
 Джайпурхат-Садар — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Джайпурхат.